Soyez ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Soyez (* 1941), deutscher Geograph
 Hermann Soyez (* 1949), deutscher Fußballspieler